Ninja ():
 Ниндзя ( — скрывающийся; тот, кто прячется, ), другое название синоби () — разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наёмный убийца в средневековой Японии.
 Ninja (система сборки) — система сборки программ из исходного кода, альтернатива Make.
 ninja — система обнаружения и предотвращения повышения привилегий в Linux, см. также How to. Первоначальное значение слова.
 Keyboard Ninja — компьютерная утилита для автоматического переключения раскладки.
 Ninja Gaiden — серия игр для различных устройств.
  — игра для Atari 400/800/XL/XE
 Ninja — псевдоним южноафриканского рэпера и лидера группы Die Antwoord Уоткина Джонса.
 Ninja — никнейм известного американского стримера и ютубера Ричарда Тайлера Блевинса.
 Ninja Tune — независимый британский лейбл.
 OH-1 Ninja — многоцелевой японский вертолёт.

В искусстве 
 Черепашки-ниндзя — вымышленная команда из четырёх черепах-мутантов.
 «Американский ниндзя» — серия американских фильмов в жанре боевика.
 Входит ниндзя — американский художественный фильм 1981 года режиссёра Менахема Голана с Сё Косуги в главной роли.
 Месть ниндзя — американский художественный фильм 1983 года режиссёра Сэма Ферстенберга с Сё Косуги в главной роли.
 Ниндзя 3: Дух ниндзя — американский художественный фильм 1984 года режиссёра Сэма Ферстенберга с Сё Косуги в главной роли.
 9 смертей ниндзя — американский художественный фильм 1985 года режиссёра Эммета Олстона с Сё Косуги, Брентом Хаффом и Эмилией Кроу в главных ролях.
 Ниндзя-сёрферы — американский комедийный боевик 1993 года режиссёра Нила Израэла.
 Травля — американский фильм 1995 года режиссёра Дж. Ф. Лоутона по его же сценарию.
 Ниндзя из Беверли-Хиллз — американский комедийный боевик 1997 года режиссёра Денниса Дугана.
 «Ниндзя» — американский фильм 2009 года, снятый в жанре боевика.
 Ниндзя-убийца — американский фильм 2009 года.